Глеб Николаевич Заходякин (7 июля 1912, Варшава — 6 марта 1982, Москва) — советский . Техник-связист. С 1929 года опубликовал свыше 120 композиций (преимущественно этюды и задачи-миниатюры), 25 из которых отмечены на конкурсах в том числе 8 — первыми призами. Участник личных чемпионатов СССР и множества конкурсов. Обладал своеобразным стилем: искал оригинальные идеи и комбинационные эффекты в простых позициях. Его композиции отличаются близостью к практической партии. Ряд этюдов Заходякина способствовал развитию теории эндшпиля. Любимый жанр — миниатюра.

Этюды

Литература

Ссылки 
 

Шахматисты XX века